St. Maria Rosenkranz steht für folgende Kirchen:

 St. Maria Rosenkranz (Dobrzenice)
 St. Maria Rosenkranz (Mönchengladbach)
 St. Maria Rosenkranz (Düsseldorf-Wersten)
 St. Maria Rosenkranz (Styrum)
 St. Maria Rosenkranz (Hollenstede)
 St. Maria Rosenkranz (Essen-Bochold)
 St. Maria Rosenkranz (Burgdorf)

Siehe auch:

 St. Mariä Rosenkranz